Мэддокс (, ):
 Медокс, Олег (также известен как Олег Maddox) — разработчик компьютерных игр.
 Мэддокс, Авонте (род. 1996) — игрок в американский футбол.
  (1697—1759) — англиканский священник, епископ Сент-Асафа (1736—1743) и Вустера (1743—1759).
  (1948—2000) — новозеландский художник, чьи работы входят в частности в собрание Оклендской художественной галереи.
  (род. 1949) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Цинциннати Бенгалс» и «Канзас-Сити Чифс».
  (1932—2019) — американская журналистка и писательница, лауреат Уитбредской премии за лучшую биографию (1994).
  (род. 1949) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Филадельфия Филлис» (1980).
 Мэддокс, Джейкоб (род. 1998) — британский футболист, игрок чемпионата Португалии в составе клуба «Витория».
  (1848—1922) — американский политик, член Палаты представителей (1893—1905).
  (1925—2009) — британский химик, редактор журнала Nature (1966—1973, 1980—1995).
  (1927—2018) — американский регтайм-пианист.
 Мэддокс, Джордж Вон (1802—1864) — британский архитектор.
  (род. 1987) — американский тяжелоатлет, мировой рекордсмен в жиме лёжа без жимовой майки (с 2019).
 Мэддокс, Диана (род. 1926) — канадская сценаристка, лауреат премии «Джини» (1980)
  (род. 1938) — американский военный деятель, командующий 5-м армейским корпусом (1990—1992) и Сухопутными войсками США в Европе (1992—1994).
 Мэддокс, Дюк — новозеландский боксёр, чемпион Новой Зеландии в полулёгком весе (1922, 1927).
 Мэддокс, Иэн — британский игрок в боулз, чемпион Англии в парах (1996).
  (род. 1989) — американский баскетболист, обладатель Кубка мира ФИБА по баскетболу 3x3 (2019).
 Мэддокс, Конрой (1912—2005) — британский художник-сюрреалист.
  (в замужестве — Лис; род. 1972) — британская легкоатлетка, чемпионка Любительской атлетической ассоциации Англии в беге с барьерами на 100 (1997, 2000) и 400 м (1998, 1999).
  (1915—2003) — американский политик, губернатор штата Джорджия (1967—1971).
 Мэддокс, Лора (род. 1990) — британская бегунья.
 Меддокс, Майкл (1747—1822) — английский и российский инженер и театральный интерпренёр.
  (род. 1968) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс» и «Аризона Кардиналс».
  (1886—1954) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Питтсбург Пайрэтс» (1909).
  (род. 1991) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Бостон Ред Сокс».
  (1816—1902) — британский врач и фотограф, изобретатель желатиносеребряного фотопроцесса.
  (1870—1965) — американский политик, мэр Атланты (1909—1911).
  (1925—1998) — американская кантри-музыкантка.
  (род. 1968) — американский политик, мэр Таллахасси (1995—1996, 1997—2003).
  (ум. 1979) — британский общественный деятель, генеральный секреталь Союза пекарей и работников пищевой промышленности (1975—1979).
  (род. 1981) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Хьюстон Рокетс».
 Мэддокс, Том (1945—2022) — американский писатель.
  (род. 1971) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (1899—1977) — американский военный деятель, командующий 1-м (1953) и 7-м (1956) армейскими корпусами, руководитель Группы военных советников США в Республике Корея (1954).
  (род. 1996) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Филадельфия Иглз».
  (род. 1947) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Янкис» (1976).
  (род. 1978) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Джэксонвилл Джагуарс» и «Хьюстон Тексанс».

Примечания